

Patronyme 

 Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768), naturaliste et chirurgien français ;
 François-Joseph Lecat (1764-1842), général français ;
 Jean-Baptiste Lecat de Bazancourt (1767-1830), général français ;
 César Lecat de Bazancourt (1811-1865), son fils, romancier et historien français ;
 Jean-Philippe Lecat (1935-2011), personnalité politique française ;
 Didier Lecat (1946-2004), journaliste français ;
 Claire Lecat (1965-), judokate française ;
 Olivier Lecat (1967-), joueur et entraîneur français de volley-ball ;
 Stéphane Lecat (1975-), nageur français ;
 Julien Lecat (1980-), réalisateur de courts métrages et scénariste français ;
 Fiona Lecat (1997-), joueuse française de rugby à XV.

Autres 
 Paul Lecat (1911-1928), paquebot français.